Первый дивизион 1969 () — 58-й сезон чемпионата Исландии по футболу. Он начался 26 мая 1969 года и закончился 21 сентября 1969 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика лиги на ksi.is 
 Чемпионат Исландии на rsssf.com

1969
Исландия
1969 год в Исландии